Bon Dieu ! est une interjection. 
Le Diable et le Bon Dieu est une pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre (1951)
Le Bon Dieu sans confession est un film français de Claude Autant-Lara (1953)
Le Petit Arpent du bon Dieu (God's Little Acre) est un film américain de Anthony Mann (1958)
Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages est un film français de Michel Audiard (1968)
Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes ? est un film français de Jan Saint-Hamont (1980)
Des nouvelles du bon Dieu est un film français de Didier Le Pêcheur (1996)
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? est un film de Philiippe Chauveron (2014)